Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 17 van 2018 is een editie van het UEFA-kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor spelers onder de 17 jaar. Speler moeten geboren zijn na 1 januari 2001. Engeland is het gastland van dit toernooi dat van 4 tot en met 20 mei 2018 wordt gespeeld. Er doen 16 landen mee. Nederland wint het toernooi, in de finale werd Italië, na strafschoppen, verslagen.

Kwalificatie

De kwalificatie werd in 2 rondes gespeeld. Tussen 27 september en 1 november was er een kwalificatieronde. Engeland, Duitsland en Portugal hoefden met deze ronde niet mee te doen, de overige landen namen hier wel aan deel. De winnaars, nummers 2 en vier beste nummers 3 plaatsen zich voor de eliteronde. De eliteronde duurde van 7 tot 28 maart 2018. De landen worden in die ronde in 8 groepen gezet.  De winnaars en 7 beste nummers 2 kwalificeerden zich voor het hoofdtoernooi.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
 RSSSF
 UEFA

Voetbal in 2018
Voetbal in Engeland
Europees kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal